Rdesktop — открытый клиент для сервера терминалов Windows NT и Windows 2000/2003/2008/2012 (RDP), предназначенный для доступа терминального клиента к рабочему столу Windows.

Rdesktop в настоящее время работает на платформах большинства UNIX. Rdesktop был первоначально написан Мэтью Чапманом.

Использование
 rdesktop -u логин -p пароль -f -k en-us <IP сервера>  
 или 
 rdesktop <IP сервера> -f -y -u пользователь -p пароль
Например, вместо изображения на весь экран, ключ -f, можно указать в изображение в окне, например -g800x600 или любое другое разрешение

В отличие от mstsc,  rdesktop  не имеет меню "свернуть сеанс",  нажатие "ALT + CTRL + Enter"  позволяет выйти из полноэкранного режима, повторное нажатие возвращает в предыдущее состояние.
В версии 1.7.0 были устранены проблемы с русской раскладкой клавиатуры при работе с терминальным сервером.

Дополнительные параметры программы
Применение: rdesktop [опция] сервер[:порт]

 -u имя пользователя
 -d домен
 -s оболочка
 -p пароль (указание "-" приказывает спросить пароль перед соединением)
 -n имя хоста клиента
 -k раскладка клавиатуры
 -g разрешение окна (ШИРИНАхВЫСОТА)
 -f полноэкранный режим
 -b принудительно обновить кеш точечных рисунков
 -L локальная кодировка
 -A использовать режим SeamlessRDP
 -B использовать BackingStore X-сервера
 -e отключить шифрование (French TS)
 -E отключить шифрование от клиента к серверу
 -m не отправлять события движения курсора мыши
 -С использовать свою палитру цветов
 -D спрятать декорации окон
 -K сохранить сочетания клавиш окон
 -S размер надписей кнопок (режим простого приложения)
 -T заголовок окна
 -N синхронизировать состояние NumLock
 -X вставлять в другое окно с заданным идентификатором.    
 -a глубина цвета соединения
 -z включить сжатие RDP
 -x RDP5 experience (m[odem 28.8], b[roadband], l[an] or hex nr.)    
 -P постоянно кешировать точечные рисунки
 -r использовать перенаправление указанного устройства (может использоваться несколько раз)
 -0 присоединить к консоли
 -4 использовать RDP версии 4
 -5 использовать RDP версии 5

См. также 
 freeRDP — форк rdesktop

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт проекта Rdesktop
 FreeRDP — клиент (форк rdesktop, активно развивается)
 xrdp - RDP сервер для Unix на основе кода rdesktop
 properJavaRDP - Java-клиент на основе rdesktop
 ALT Linux Sisyphus - Патч для корректной работы rdesktop версии 1.6.0 с кириллицей
  http://habrahabr.ru/post/28264/ - Решение проблемы раскладки для rdesktop 1.6.0
  - Патч для корректной работы rdesktop на официальном трекере (выложен 12.12.2009) Позволил решить проблемы при использовании rdesktop 1.6.0 под opensuse 11.2
 remmina - популярный GUI для подключения к удалённому рабочему столу, в том числе по RDP

Тонкий клиент
Программы удалённого доступа